Heiliger Maximilian bzw. Sankt Maximilian, auch Maximilianus steht für:

 Maximilian von Celeia/von Lorch († um 284), Bischof von Lorch (Lauricum) an der Enns (12. Oktober)
 Maximilianus von Numidien (274–295), afrikanischer Märtyrer in Theveste (12. März)
 Maximilian Kolbe OFMConv., geb. Raimund Kolbe (1894–1941), polnischer Märtyrer im KZ Auschwitz (14. August)
sowie:
 Maximilianitag, 12. Oktober, Festtag des Bischofs von Lorch
 zahlreiche Kirchen des Bischofs, siehe Maximilian-von-Celeia-Kirche
 Kirchen des polnischen Märtyrers, siehe Maximilian-Kolbe-Kirche